Nakamori ist der Familienname folgender Personen:

 Akina Nakamori (* 1965), japanische J-Pop-Sängerin und Schauspielerin
 Daisuke Nakamori (* 1974), japanischer Fußballspieler